Il y a plusieurs Aliénor de Bretagne :
Éléonore de Bretagne (née vers 532), fille de Hoel le Grand et d’Alma de Domnonée. Elle épouse le comte de Léon.
Aliénor de Bretagne (1182/84-1241), fille de Geoffroy II et de Constance de Bretagne. Elle est tenue prisonnière jusqu'à sa mort par son oncle Jean sans Terre, puis par son cousin Henri III.
Aliénor de Bretagne (née en 1248, morte en bas âge), fille de Jean I et de Blanche de Navarre.
Aliénor de Bretagne (1275-1342), fille de Jean II et de Béatrice d'Angleterre. Abbesse de Fontevraud, elle lègue à la fondation le Graduel d'Aliénor de Bretagne.

Œuvres d'art 

 Le Graduel d'Aliénor de Bretagne est un recueil de chant grégorien, un chant liturgique catholique.

Homonymie dynastique